Маккиллип, Мак-Киллип () — фамилия шотландского происхождения. Известные носители:
 Маккиллип, Бритт (род. 1991) — канадская актриса озвучивания, певица, младшая сестра Карли Маккиллип.
 Маккиллип, Карли (род. 1989) — канадская актриса, певица, старшая сестра Бритт Маккиллип.
 Маккиллип, Патриция (1948—2022) — американская писательница.